Копалкотитла има више значења:

 Копалкотитла (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Копалкотитла (Уатлатлаука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику